Ле́скина — славянская фамилия, является женской формой мужской фамилии .
 Лескина, Ульяна Григорьевна (1915—1996) — советский птицевод, Герой Социалистического Труда.
 Лескина, Юлия Сергеевна (род. 1991) — российская хоккеистка, вратарь.